Venuta est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Benay Venuta (1910-1995), actrice américaine
 (né en 1978), acteur canadien

Voir aussi

Homonymie de patronyme